Peñagrande (wijk) - wijk in Madrid
 Peñagrande (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk